Лига 2 2016/2017 () — 54-й сезон Второй лиги Алжира по футболу с момента её создания. Сезон начался 9 сентября 2016 года и закончился 13 мая 2017 года. В чемпионате приняли участие 16 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2016/17 на сайте rsssf.com 

2016/2017
Спорт в Алжире в 2016 году
Спорт в Алжире в 2017 году
Африканские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2016/2017